Skryjský potok může být: 

 Skryjský potok (přítok Berounky) – u Skryjí, okres Rakovník
 Skryjský potok (přítok Jihlavy) – býv. Skryje u JE Dukovany, okres Třebíč
 Litavský potok (přítok Bobrůvky) – přes Skryje, okres Brno-venkov
 Skryjský potok (přítok Hostačovky) – přes Skryje, okres Havlíčkův Brod